Horus od Oro – divinità egizia
 Horus – atleta e filosofo del IV secolo
 Horus Patera – struttura geologica della superficie di Io
 1924 Horus – asteroide della fascia principale